Slovo multiplex znamená v latině mnohonásobný. Používá se pak ve více významech:

 V oblasti zpracování signálu představuje multiplex uskupení více signálů přenášených jediným přenosovým médiem
 Multiplexování – postupy umožňující přenos více signálů jedním sdíleným médiem
 multiplexor – zařízení pro přepínání vícera signálů na jednom přenosovém kanálu
 Multiplex (vysílání) – balíček programů vysílaných na jednom kanále digitálního vysílání
 Multikino – kino s více než dvěma kinosály
 MULTIPLEX (vícevrstvá překližka) – označení vícevrstvých překližek (obvykle 11 až 15 vrstev)
 MULTIPLEX (stropní bednění) – obchodní název nosníkového stropního bednění firmy PERI